23 August (gesprochen Douăzeci și Trei August) ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 23 August (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 23 August (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 23 August (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți

Der 23. August war bis 1989 Nationalfeiertag der Sozialistischen Republik Rumänien, in Erinnerung an den Staatsstreich von 1944, als das Land auf die Seite der Alliierten gewechselt ist.